

Geografie 
Broome (Australië), de hoofdplaats van de Local Government Area Shire of Broome in de deelstaat West-Australië
Broome County, een county in de Amerikaanse staat New York.
Broome (Norfolk), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied South Norfolk, in het Engelse graafschap Norfolk
Broome (Worcestershire), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Wyre Forest, in het Engelse graafschap Worcestershire

Personen 
Christopher Edmund Broome, (1812-1886), een Engels mycoloog